Michael Hubner (1969. augusztus 12. –) német labdarúgó-középpályás.

Jegyzetek

További információk 
Michael Hubner a worldfootball.net oldalon
 

1969-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Bochum labdarúgói
A VfL Bochum II labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek